Aero je lahko:

 Aero - slovensko podjetje s sedežem v Celju
 Aero - računalniško podjetje
 Windows Aero - strojno pospešeni grafični uporabniški vmesnik v operacijskem sistemu Windows Vista
 Ærø - danski otok v Baltiku.